US Mondorf-les-Bains (lux. US Munneref) is een Luxemburgse voetbalclub uit de gemeente Mondorf-les-Bains. Het Stade John Grün dient als thuisbasis. De clubkleuren zijn groen en wit.

Geschiedenis
In 1915 werd de club opgericht. Tijdens de Duitse bezetting werd de naam gewijzigd in Spielvereinigung Mondorf, maar in 1944 keerde de oorspronkelijke naam terug. 

De club promoveerde in 2014 naar de hoogste afdeling van het Luxemburgse voetbal, de Nationaldivision. In 1970 speelde men voor het laatst op het hoogste niveau. In 2016 werd de finale van het nationale bekertoernooi bereikt, maar het verloor van F91 Dudelange. Het team bestaat voornamelijk uit Luxemburgers, maar er zijn ook Duitsers, Fransen en Portugezen aanwezig in de selectie.

Erelijst
Luxemburgse bekerFinalist''': 2016

Eindklasseringen vanaf 1946

|}

Bekende spelers
  Joris Di Gregorio
  Eddy Dublin
  Lull Strasser

Externe links 
 Officiële website
 fussball-lux 

Mondorf
Mondorf-les-Bains